L'immersion en langage courant est l'action de plonger un objet dans un liquide.

Sciences et techniques 
 En technologie, l'indice de protection est un code précisant la capacité d'un composant ou d'un appareil à ne pas être dégradé par l'immersion dans un liquide.
 L'immersion est un terme de navigation maritime.
 L'immersion est un concept mathématique.
 L'immersion est un terme de la réalité virtuelle.

Astronomie 
 En astronomie, l'immersion est la réapparition d'un astre qui avait été éclipsé ou occulté par un autre.

Langues, média et musique 
 L'immersion linguistique est une pratique pédagogique.
 L'immersion est une notion d'IHM et d'art médiatique.
 Immersion est le  du groupe Pendulum.
 Immersion est un album de jazz de la chanteuse Youn Sun Nah paru en 2019 chez le label Arts Music Inc.
 Immersion, une revue semestrielle consacrée aux jeux vidéo lancée en décembre 2017.

Monde économique 
Immersion est une entreprise française active dans le domaine des technologies immersives et collaboratives (réalité virtuelle, réalité augmentée...) professionnelles.

Voir aussi :
 l'art immersif ;
 le théâtre immersif ;
 la vidéo immersive.

Homonymie de titre